Il singolare del torneo di tennis Mordovia Cup 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Igor Sijsling che ha battuto in finale Farruch Dustov 7-68, 6-4.

Teste di serie 

 Denis Istomin (quarti di finale)
 Aleksej Kedrjuk (quarti di finale)
 Farruch Dustov (finale)
 Jurij Ščukin (quarti di finale)

 Alexander Satschko (secondo turno)
 Robin Haase (semifinali)
 Michail Ledovskich (quarti di finale)
 Alberto Brizzi (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mordovia Cup 2006